Megapenthes () ist der Name von:
 Megapenthes (Sohn des Proitos), Sohn des Proitos und König von Argos
 Megapenthes (Sohn des Menelaos), Sohn des Menelaos